Niemcy:
 Dörnberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Inne:
 Dörnberg – ród

Zobacz też:
 Doernberg
 Dornberg
 Dörenberg